Charles Christianson – ex sciatore alpino statunitense
 Kieffer Christianson – ex sciatore alpino statunitense
 Theodore Christianson – politico statunitense